Albright-Knox Art Gallery, museu d'art amb seu a Buffalo, als Estats Units
 Asian Kung-Fu Generation, banda de rock alternatiu del Japó
 AKG Acoustics (de l'acrònim en alemany dAkustische und Kino-Geräte Gesellschaft), empresa especialitzada en acústica originària d'Àustria
 Archiv für Kunst und Geschichte, agència dedicada a la digitalització d'imatges de la història de l'art
 Archiv für Kulturgeschichte'', revista acadèmica especialitzada en història de la cultura
 Akg també és l'abreviatura de l'akaganeïta''', mineral de la classe dels òxids